Aardrijkskunde
Plaats in Canada:
Fillmore (Saskatchewan), plaats in de provincie Saskatchewan

Plaats in de Verenigde Staten:
Fillmore (Californië), plaats in de staat Californië
Fillmore (Illinois), plaats in de staat Illinois
Fillmore (Indiana), plaats in de staat Indiana
Fillmore (Missouri), plaats in de staat Missouri
Fillmore (Utah), plaats in de staat Utah

Fictief figuur
Fillmore, personage uit de Amerikaanse animatiefilm Cars

Media
Fillmore!, Amerikaanse animatieserie
Fillmore (film), een muziekdocumentaire uit 1971

Personen met de achternaam Fillmore
Abigail Fillmore, eerste vrouw van de Amerikaanse president Millard Fillmore
Caroline Fillmore, tweede vrouw van de Amerikaanse president Millard Fillmore
Charles J. Fillmore, Amerikaans taalkundige
Charles S. Fillmore, een van de oprichters van de Unity Church
Henry Fillmore, Amerikaans bandmaster en bandcomponist
Millard Fillmore, Amerikaans politicus, dertiende president van de Verenigde Staten

Zie ook 
Fillmore County (doorverwijspagina)